Села:
 Кіндратівка — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Кіндратівка — Донецька область, Краматорський район
 Кіндратівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Кіндратівка — Сумська область, Сумський район

Залізниця:
 Кіндратівка — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці

Див. також 
 Велика Кіндратівка
 Мала Кіндратівка
 Кондратівка